Nestor je slovo s několika významy:

 Nestor (kronikář) – středověký mnich Pečerského kláštera v Kyjevě, který bývá někdy označován za autora nejstarší dochované ruské letopisné sbírky zvané Povesť vremennych let (též Nestorova kronika či letopis)
 Nestór – v řecké mytologii nejmladší syn Nelea, pylského krále na Peloponésu a jeho ženy Chloris; ze šlechticů nejstarší účastník trojské války vynikal především svoji moudrostí a dobrými radami, pro které byl Řeky na sněmu ale i na bojišti ceněn; V eposu Ílias byl nazýván velkou Danaů (Řeků) pýchou; některé hrdinské činy z mládí jsou jim v eposu přímo líčeny – Ovidius jej nechal podrobně vyprávět o boji Lapithů s Kentaury (Proměny XII 169-579)
 nestor (osoba) – označuje nejstaršího člověka v nějaké společnosti, obvykle je vyjádřena i jeho moudrost
 nestor (rod) – rod papoušků s ostrým zahnutým zobákem; na Novém Zélandu žijí dva druhy (nestor kea a nestor kaka), druh z ostrova Norfolk v Oceánii vyhynul

jména osob
 Néstor Albiach Roger – španělský fotbalista
 Néstor Clausen –  argentinský fotbalista
 Néstor Gonçalves – uruguayský fotbalista
 Néstor Gorosito – argentinský fotbalista
 Néstor Kirchner – argentinský politik a prezident
 Nestor Lakoba – bolševický politik
 Néstor Lorenzo – argentinský fotbalista a trenér
 Nestor Machno – ukrajinský anarchista
 Néstor Togneri – argentinský fotbalista
příjmení
 Daniel Nestor – kanadský tenista srbského původu
jména postav z děl
 Nestor – postava z komiksové série Tintinova dobrodružství

Externí odkazy